Абалос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 18,3 км². Население — 369 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км. Первое упоминание относится к 740 году.

Главное направление экономики — виноградарство.

Основные достопримечательности — готическая церковь Сан-Эстебан (XVI в.), которой присвоен статус памятника национального значения, скит Сан-Фелисес — единственная оставшаяся часть монастыря XII века, один из старейших в Европе винных погребов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página personal sobre Ábalos
 Datos económicos y estadísticos sobre Ábalos del Gobierno de La Rioja
 Galería de fotos sobre Ábalos

Муниципалитеты Риохи